

Persone

Maki 
Chico Maki – hockeysta su ghiaccio canadese, fratello di Wayne
Fumihiko Maki – architetto giapponese
Seiichirō Maki – calciatore giapponese, fratello di Yūki
Wayne Maki – hockeista su ghiaccio canadese, fratello di Chico
Yōko Maki – attrice giapponese
Yōko Maki – fumettista giapponese
Yūki Maki – calciatore giapponese, fratello di Seiichirō

Mäki 
Kristiina Mäki – atleta finlandese naturalizzata ceca

Altro 
 Maki – costruttore di automobili di formula 1
 Maki – lemure macaco
 Maki – partito politico israeliano
 Maki o makizushi – tipo di sushi
 9088 Maki – asteroide della fascia principale
 Maki – cacciatorpediniere classe Matsu attivo con la Marina imperiale giapponese nell'ultima parte della seconda guerra mondiale

Altri progetti